Amorica steht für:
 Amorica, ein Album der Black Crowes

AMORica steht für:
 AMORica, erotische Texte lateinamerikanischer Autorinnen